Spirding ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Spirding, bis 1928 Popiellnen, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Popielno (Ruciane-Nida) im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Spirding, Försterei im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Śniardewno im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Spirdingshöhe
 Spirdingsee
 Spirdingswerder